Robert Brett est un nom pouvant désigner:

 (1808-1874), chirurgien anglais
Robert Brett (1851-1929), médecin et homme politique canadien
Robert Brett (1953-2021), entraîneur de tennis australien

Voir aussi

Brett, Robert